Federico Errázuriz kan syfta på:

Federico Errázuriz Zañartu (1825–1877), Chiles president 1871–1876
Federico Errázuriz Echaurren (1850–1901), Chiles president 1896–1901